Butman Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Butman Hill (Massachusetts)	
 Butman Hill (New Hampshire)